Il doppio del Chennai Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Julien Boutter e Christophe Rochus erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Byron Black e Wayne Black hanno battuto in finale 6–4, 6–3 Barry Cowan e Mosè Navarra.

Teste di serie
 Byron Black /  Wayne Black (campioni)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (semifinali)
 Eyal Ran /  Jairo Velasco, Jr. (quarti di finale)
 Paul Rosner /  Jason Weir Smith (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chennai Open 2001
ATP Tour 2001